Schwanenmarkt bezeichnet:
 Schwanenmarkt (Bochum)
 Schwanenmarkt (Düsseldorf)
 Schwanenmarkt (Krefeld)